Kulki – komputerowa gra logiczna
 Petanque – gra zespołowa polegająca na wybijaniu/wbijaniu kulki centralnej, zazwyczaj drewnianej, przy pomocy kilku kulek metalowych/porcelanowych/szklanych przez dowolną liczbę graczy z/do okręgu narysowanego na ziemi/podłodze/boisku; popularna na całym świecie; znana także pod fr. nazwą boules.

2 miejscowości w Polsce:

 Kulki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Kulki – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice